

Села 
 Лозуватка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Великосеверинівська сільська громада
 Лозуватка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада (в минулому — Компаніївський район)